Van Dongen est un nom de famille néerlandais qui signifie « originaire de Dongen », une ville du Brabant-Septentrional. Dans le monde francophone, il est généralement utilisé pour faire référence au peintre Kees van Dongen (1877-1968). Il est porté par plusieurs autres Néerlandais :
  (1754-1826), évêque ;
  (1932-2011), motocycliste ;
  (1690-1748), député de Drenthe ;
 Dionisys van Dongen (1748-1819), artiste peintre
  (1946-), architecte ;
 Frits van Dongen (1901-1975), un des pseudonymes de l'acteur Hein van der Niet ;
 Iris van Dongen (1975-), artiste visuelle ;
 Jean van Dongen (1883-1970), céramiste, frère de Kees ;
 Jolanda Cools-van Dongen (1966-), coureuse cycliste ;
  (1973-), parolier ;
 Kees Van Dongen (1877-1968), peintre français d'origine néerlandaise ;
  (1958-), chanteuse ;
  (1942-2011), coureur cycliste ;
 Merel van Dongen (1993-), footballeuse ;
 Peter van Dongen (1966-), auteur de bande dessinée et illustrateur ;
  (1906-1973), explorateur et politicien ;
  (1931-), coureur cycliste ;
  (1957-), coureur cycliste.

Patronyme néerlandais
Homonymie de patronyme